Kachna má více významů:

 Citroën 2CV – lidové označení automobilu značky Citroën
 „Bláznivá kachna“ – hrdina kreslených seriálů Looney Tunes a Merrie Melodies 
 Divoká kachna (hvězdokupa) – otevřená hvězdokupa
 Divoká kachna (drama) – drama Henrika Ibsena z roku 1884
 František „Kachna“ – kuchař, postava ze seriálu Hospoda
 Kachny – podčeleď ptačí čeledi kachnovitých
 Kachna (letectví) – letadlo kachní koncepce, aerodynamické schéma „kachna“
 Kachna – den 24. květen podle Francouzského revolučního kalendáře
 Kachna na pomerančích – italský film z roku 1975 (v originále L’anatra all’arancia)
 Kachna v bazénu (kniha) – „66 fejetonů o žasnutí“ spisovatele Rudolfa Křesťana
 Kuře a Kachna – postavy ze seriálu Přátelé
 novinářská kachna – označení neověřených zpráv, přeneseně též zpráv nezakládajících se na pravdě
 Petr Kachna – kniha anglického spisovatele Arthura Ransoma
 Tatra KT8D5 – fanouškovské označení tramvajového vozu

Související články 
 Káča
 Kačena
 Kačka

Externí odkazy